

Сідар-Лейк — місто, штат Індіана
 Сідар-Лейк — місто, штат Вісконсин